Spechtsberg bezeichnet
einen Berg bei Blaubeuren, Baden-Württemberg, siehe Spechtsberg (Berg)
einen Weiler in Lohmar, Nordrhein-Westfalen, siehe Spechtsberg (Lohmar)